Die Saison 1957/58 war die achte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Meister der Klass B wurde die Mannschaft des LIISchT Leningrad, welche zudem in die Klass A aufstieg.

Modus 
Die Klass B wurden zunächst in vier Gruppen mit je sieben Mannschaften aufgeteilt, die in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe antraten. Zudem gab es eine Gruppe der Unionsrepubliken mit fünf Mannschaften, die einmal gegen jeden Gegner in ihrer Gruppe spielten. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder der vier Gruppen sowie der Erstplatzierte der Gruppe der Unionsrepubliken qualifizierten sich für das Finalturnier, dessen Erstplatzierter in die Klass A aufstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe der Unionsrepubliken 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalturnier 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1957
Eishockeysaison 1957/58